FrontPage Express – prosty edytor stron internetowych dostarczany przez Microsoft razem z przeglądarką internetową Internet Explorer v. 4. Firma zaniechała już rozwijania tego produktu.

FrontPage Express był programem określanym jako uproszczona wersja profesjonalnego edytora Microsoft FrontPage - funkcjonalnie był zbliżony do popularnego edytora Kompozytor stron w pakiecie Mozilla, choć generował znacznie gorszy pod względem poprawności kod. Pracował w trybie graficznym, pozwalając tworzyć bardzo proste konstrukcyjnie dokumenty HTML - nadawał się więc raczej do tworzenia nieskomplikowanych wizytówek sieciowych niż rozbudowanych, wielostronicowych witryn, był też dobrym edytorem do ćwiczenia technik webmasterskich.

Webmastering
Edytory HTML
FrontPage Express